Contea di Grand o Grand County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Grand (Colorado)
 Contea di Grand (Utah)